Skoter eller scooter kan syfta på:

Folk 
 Skoter (folk) – en folkstam med ursprung i Irland

Fordon 
 Elskoter – ett motorfordon för funktionshindrade
 Elsparkcykel – ett tvåhjuligt motorfordon för allmänheten
 Skoter – en typ av moped eller motorcykel
 Snöskoter – ett terrängfordon med band och skidor avsett att köras i snö
 Skotercross – en tävlingsform för snöskotraren tävlingsform för snöskotrar
 Skoterled – ett preparerat och utmärkt spår
 Vattenskoter – en typ av liten motorbåt driven av vattenjet-aggregat

Kultur 
 Scooter (musikgrupp) – en tysk musikgrupp.
 Scooter (Mupparna) – en figur i Mupparna

Se även
 Skotare – ett transportmedel av typ terrängfordon eller skogsmaskin
 Fyrhjuling – ett transportmedel av typ terrängmotorfordon eller motorcykel med fyra hjul